Bjurström är ett svenskt efternamn. Offentlig statistik tillgänglig i augusti 2018 uppger att 1068 personer med namnet var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Bjurström
 Augusta Bjurström (1788–1852), skolledare
 Axel Fredrik Bjurström (1846–1890), tidningsman och boktryckare
 Betty Bjurström (1923–2001), varietédansös och skådespelare
 C.G. Bjurström (1919–2001), översättare och förlagskorrespondent
 Emanuel Bjurström (1874–1939), grosshandlare och politiker, folkpartist
 Erling Bjurström (född 1949), kultur- och medieforskare
 Frederik Bjurström (1920–1999), arkitekt
 Gunn Leander-Bjurström (1922–2008), bildväverska och textilkonstnär
 Hanne Bjurstrøm (född 1960), norsk politiker i Arbeiderpartiet, arbetsminister
 Jarl Bjurström (1915–2004), finlandssvensk arkitekt
 Jonas Bjurström (född 1979), fotbollsspelare
 Karin Bjurström (född 1966), skådespelare och sångerska
 Linn Bjurström Salonen (född 1997), modell och skönhetsdrottning
 Per Bjurström (1928–2017), konstkritiker och museiman
 Rune Bjurström (1912–1996), gångare
 Tor Bjurström (1888–1966), målare
 Vincent Senise-Bjurström (född 1944), skådespelare

Se även
 Bjurström & Brodin arkitektkontor
 Bjurström AB Slipmaterial]
 Bjurströmska flickpensionen

Källor

Svenska efternamn